
Termin -{No}- ima više značenja.

 Nobelijum, hemijski element,
 Azot-monoksid, azot(II) oksid, (-{NO}-)
 -{.no}-, najviši Internet domen za Norvešku.